Cheddar hat folgende Bedeutungen:

 ein englischer Käse; siehe Cheddar (Käse)
 ein Dorf in der Grafschaft Somerset, siehe Cheddar (Somerset)
Siehe auch
Cheddar Valley